Stryker – amerykański transporter opancerzony
 Stryker – miejscowość w Ohio
 Jeff Stryker – amerykański aktor filmów pornograficznych

Zobacz też 
 Striker